Belval kan syfta på:
 Berval, Luxemburg, område vid Esch-sur-Alzette i Luxemburg
 Belval, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes
 Belval, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Belval, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Belval-Bois-des-Dames, fransk kommun i departementet Ardennes
 Belval-en-Argonne, fransk kommun i departementet Marne
 Belval-sous-Châtillon, fransk kommun i departementet Marne